Marco Da Silva – calciatore svedese (n. 1982)
 Marco Da Silva – calciatore sudafricano (n. 1985)
 Marco Da Silva – calciatore francese (n. 1992)
 Marco da Silva Ignácio – calciatore brasiliano
 Marco Paulo da Silva Soares – calciatore capoverdiano
 Marco Antônio da Silva – calciatore brasiliano
 Marco da Silva – coreografo tedesco-portoghese